Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel de Toray Pan Pacific Open) van 2005 vond plaats van 31 januari tot en met 6 februari in het Japanse Tokio. Er werd gespeeld op tapijt.

Schema 

Tokio
Tokio 2005